Cupa UEFA 2003-2004 a fost cea de-a treizeci și treia ediție a competiției de fotbal Cupa UEFA. Finala s-a jucat la Göteborg, Suedia, în mai 2004, și a fost câștigată de Valencia.

Runda 1 

|}

Runda 2 

|}

Runda 3 

|}

Runda 4 

|}

Runda 5 

|}

Sferturi de finală 

|}

Semifinale 

|}

Finala 

Sezoanele Cupei UEFA
2003 în fotbal
2004 în fotbal